dekanat Terespol – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, diecezja siedlecka
 dekanat Terespol – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, diecezja lubelsko-chełmska